Чюкшите () — литовская фамилия. Известные носители:

 Чюкшите, Дагне (род. 1977) — литовская и английская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1997).
 Чюкшите, Живиле (Шаракаускене, род. 1978) — литовская шахматистка, международный мастер среди женщин (2005).